ZSI steht für:

 Zentralstelle für Sicherheit in der Informationstechnik, heutiger Name „Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)“.
 Zeitzugeordnete Sprachinterpolation
 Zentrales Schwankungsintervall
 Zentrum für Soziale Innovation, ein sozialwissenschaftliches Institut in Wien
 Zolera SOAP Infrastructure
 Zugsicherung Induktiv
 Z-Source-Inverter, ein Impedanz-Source-Inverter.

 
ZSI